Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Teguhan (Grobogan), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Teguhan (Paron), een plaats in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
 Teguhan (Jiwan), een plaats in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java